Шекпээр (), Биче-Тей — село в Барун-Хемчикском кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Шекпээрского сумона.

География 
Село расположено у впадения р. Большие Аянгаты в р. Хемчик. Находится в 7 км к востоку от села Кызыл-Мажалык, в 6 км от города Ак-Довурак и в 265 км к западу от Кызыла.

Улицы
ул. Культура, ул. Ленина, → ул. Монгуш Марат-оол, ул. Монгуш Чот, → ул. Монгуш Шет, ул. Октябрьская, ул. Хову

К селу административно принадлежат местечки (населённые пункты без статуса поселения) Ак-Даш, Алдыы-Хову-Аксы, Баян-Кол, Беленгииш, Биче-Тей, Бригад Хову, Буттуг-Одек, Дугулга, Кара-Дон, Кара-Мажалык, Кара-Шанчы, Каткылыг, Кожээлиг-Даг, Коп-Кежиг, Кош-Даг, Куйлуг-Одек, Кызыл-Тей, Кызыл-Хадын, Майгын-Даг, Ортаа-Хову-Аксы, Серлиг-Даш, Суг-Кажаа, Суглуг-Ой, Узун-Тей, Улуг Бош-Даг, Улуг-Узук, Уттуг-Хая, Хову-Аксы, Хыраалыг, Чер-Чарык, Ыйгылак, Элезинниг-Хову.

Население

Инфраструктура 
Средняя общеобразовательная школа, круглосуточный детсад на 45 мест для детей чабанов (открыт в октябре 2015), отделение почтовой связи, администрация сельского поселения.

Действуют четырнадцать фермерских хозяйств, расположенных в окрестностях села и насчитывающих более 11 тысяч голов скота.

Транспорт 
Автодорога республиканского значения 93К-109 (Чадан — Ак-Довурак — Абакан).

Примечания 

Населённые пункты Барун-Хемчикского кожууна